La province ecclésiastique de Vienne peut faire référence : 
à l'actuelle province ecclésiastique de Vienne (Autriche) ; 
à l'ancienne province ecclésiastique de Vienne (France).